Le  Grand Prix moto de Malaisie 2011 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 21 au 23 octobre sur le circuit international de Sepang.

C'est la  du Grand Prix moto de Malaisie.

Résultat des MotoGP 
La course Moto GP a été arrêtée sous drapeau rouge et par la suite annulée après deux tours en raison d'un accident grave impliquant Marco Simoncelli. Simoncelli, roulant en , a chuté, sa moto virant à travers la route de Colin Edwards et Valentino Rossi. Il a été emmené directement au centre médical du circuit, mais il décédera des suites de ses blessures peu de temps après.

Résultat des Moto2 
La course a été arrêtée après 17 tours à la suite de l'accident survenu à Axel Pons.

Résultat des 125 cm³

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Malaisie
Malaisie
2011 en Malaisie
Sport en octobre 2011